

Кінематограф 

 «Циган» — художній фільм, драма російського радянського режисера Є. Матвєєва за однойменною повістю Анатолія Калініна, що вийшов у СРСР у 1967 році
 «Циган» — художній фільм, кримінальна драма французького режисера Хосе Джованні, що вийшов у Франції в 1975 році.
 «Циган» — 4-серійний мінісеріал, російського радянського режисера Олександра Бланка, що вперше транслювався у СРСР в 1979 році.
 «Циган» — фільм-нуар 2000 року, створений іспанським режисером Мануелем Паласіосом за оригінальним сценарієм Артуро Переса-Реверте.

Прізвища 
 Яцек Циган (1950) — польський поет, сценарист, автор мюзиклів. Член Фонографічної академії Спілки виробників аудіо і відео.

Див. також 
 Циґанка
 Циганка